Bucharow ist der Familienname folgender Personen: